

Geografia
 Dipartimento di Godoy Cruz – dipartimento argentino nella provincia di Mendoza
 Godoy – comune dell'Argentina nella provincia di Santa Fe
 Godoy Cruz – città dell'Argentina nella provincia di Mendoza
 Godoy Moreira – comune del Brasile nello Stato del Paraná

Persone
 Adán Godoy (1936) – ex calciatore cileno, di ruolo portiere
 Alex Godoy (1971) – ex calciatore andorrano, di ruolo attaccante
 Aníbal Godoy (1990) – calciatore panamense, di ruolo centrocampista
 Armand Godoy (1880-1964) – poeta cubano naturalizzato francese
 Armand Godoy (1976) – ex calciatore andorrano, di ruolo attaccante
 Armando Robles Godoy (1923-2010) – regista e sceneggiatore peruviano
 Augusto Miranda y Godoy (1855-1920) – ammiraglio, politico e scrittore spagnolo
 Benedicto Godoy (...) – ex calciatore boliviano, di ruolo attaccante
 Carlota de Godoy, II duchessa di Sueca (1800-1886) – nobildonna spagnola
 Dagoberto Godoy (1893-1960) – militare e aviatore cileno
 Elizeu Antônio Vinagre Ferreira de Godoy (1945) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Eric Godoy (1987) – calciatore cileno, di ruolo difensore
 Erik Godoy (1993) – calciatore argentino, di ruolo difensore 
 Fernando Godoy (1990) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Gilberto de Godoy, detto Giba (1976) – ex pallavolista brasiliano
 Gonzalo Godoy (1988) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Héctor García Godoy (1921-1970) – politico dominicano
 Huber Godoy (1998) – ginnasta cubano
 Juan Gualberto Godoy (1793-1864) – scrittore argentino
 Juan Silvano Godoy, o Godoi (1850-1926) – politico, scrittore e storico paraguaiano
 José Carlos Godoy (1911–...) – cestista peruviano
 Laura Godoy (1988) – modella guatemalteca, incoronata Miss Universo Guatemala 2012
 Leandro Godoy (1994) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Leonardo Godoy (1995) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Lucio Godoy (1958) – compositore argentino
 Maica García Godoy (1990) – pallanuotista spagnola
 Manuel Godoy (1767-1851) – politico spagnolo
 Mariano D'Ayala Godoy (1896-1918) – militare e aviatore italiano
 Matías Godoy (2002) – calciatore argentino
 Miguel Godoy (1907-2002) – cestista peruviano
 Nicolás Delgadillo Godoy (1997) – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Óscar Godoy (...) – regista e sceneggiatore cileno
 Pedro de Godoy (1599-1677) – vescovo e teologo spagnolo
 Ricardo Pérez Godoy (1905-1992) – politico peruviano
 Santiago Godoy (2001) – calciatore argentino
 Vicente Felipe Fernández Godoy, noto come Vicente Fernández (1999) – calciatore cileno
 Yonder Godoy (1993) – ciclista su strada venezuelano